Sapois (Jura)
 Sapois (Vosges)